Hahtikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hahtikari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Hahtikari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar